Doležel bzw. Dolezel ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Dolezel (* 1977), deutscher Komponist und E-Gitarrist
 Lubomír Doležel (1922–2017), tschechischer Literaturtheoretiker
 Pavel Doležel (* 1940), tschechischer Radrennfahrer, Sportfunktionär und Arzt